Василопулос () — греческая фамилия. Известные носители:
 Баланос Василопулос (1694—1760) — греческий священнослужитель, математик и лингвист.
  (род. 1972) — греческий велогонщик, призёр чемпионатов Европы.
 Панайотис Василопулос (род. 1984) — греческий баскетболист, чемпион Европы и вице-чемпион мира.